Belakowitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Belakowitsch (* 1968), österreichische Politikerin (FPÖ), Abgeordnete zum Nationalrat
 Erwin Belakowitsch (* 1976), österreichischer Sänger in der Stimmlage lyrischer Bariton

Siehe auch:
 Berlakovits
 Berlakovich